Ulica Młyńska w Katowicach
 Ulica Młyńska w Poznaniu
 Ulica Młyńska w Nowej Cerekwii
Młyńska